Saillac puede referirse a: 

 Saillac, comuna francesa situada en Corrèze.
 Saillac, comuna francesa situada en Lot.